Georges Adet (1894-1979), acteur français ;
 Pierre Auguste Adet (1763-1834), diplomate et administrateur français.

 
 Adet, ville de la région Amhara, chef-lieu du woreda Yilmana Densa ;
 Adet, ancien nom du woreda Yilmana Densa.